Инхенијеро Кваутемок Карденас Сегунда Сексион има више значења:

 Инхенијеро Кваутемок Карденас Сегунда Сексион (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Инхенијеро Кваутемок Карденас Сегунда Сексион (Тијангисманалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику